Та́рьей Ве́сос (; 20 августа 1897 — 15 марта 1970) — норвежский поэт и прозаик.

Биография 
Весос родился 20 августа 1897 в Телемарке. Сын фермера, он отказался продолжить отцовское дело и впоследствии всю жизнь испытывал по этому поводу чувство вины.

Весос писал на протяжении почти пятидесяти лет, с 1923 по 1970 год. Его произведения написаны на языке нюнорск, из двух норвежских языков имеющим меньшую историческую традицию, и характеризуются одновременно простотой и символичностью. Персонажи рассказов Весоса — обычные сельские жители, испытывающие серьёзные психологические потрясения в контексте наиболее общих психологических и философских категорий: смерти, вины, страха. Действие книг Весоса разворачивается на фоне норвежского пейзажа.

Тарьей Весос дебютировал в 1923 году произведением «Дитя человеческое», но широкую известность получил с публикацией в 1934 году романа «Великая игра». Самыми известными его произведениями считаются «Ледяной замок» (1963, премия Северного Совета), история двух девушек, между которыми развивается эмоциональная связь, заканчивающаяся трагически, а также роман «Птицы» (1957).
Двадцать один раз номинировался на Нобелевскую премию.

Умер Весос 15 марта 1970 в Осло.

Библиография 

 1923 — Дитя человеческое
 1928 — Черные лошади
 1930 — Путешествие отца
 1931 — Сигрид Сталльброк
 1932 — Незнакомые люди
 1934 — роман «Великая игра»
 1934 — Ультиматум
 1935 — Женщине нужен дом
 1938 — Отчизну сердце не забудет
 1940 — Росток
 1945 — Дом во тьме
 1947 — Утренний ветер
 1950 — Сигнал
 1952 — Ветры
 1954 — Весенняя ночь
 1957 — роман «Птицы» ()
 1963 — Ледяной замок

Издания на русском языке

Экранизации 
  (, 1968) — фильм польского режиссёра  по роману Тарьея Весоса «Птицы».

Ссылки 
 
 Стихотворения из книги «Игра и молния» (Leiken og lynet, 1947)
 Стихотворения из книги «Будь новой, наша мечта» (Ver ny, vår draum, 1956)
 Стихотворения из книги «Жизнь у потока» (Liv ved straumen, 1956)

См. также 
 Премия Тарьея Весоса за лучший дебют